Seznam brigad z zaporedno številko 40.

Seznam 
 Pehotne
 40. brigada (ING)
 40. brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 40. oklepna brigada (ZDA)

 Aviacijske
 40. aviacijska brigada (ZDA)

Glej tudi